Un locataire est la personne qui loue un bien, généralement un appartement, à son propriétaire. Pour cet aspect, voir l’article location.

Œuvres 
 Locataires est un film du réalisateur coréen Kim Ki-duk.
 Cf. aussi

Bibliographie